Dedemsvaart kan betrekking hebben op:
Dedemsvaart (plaats), dorp in de gemeente Hardenberg
Dedemsvaart (kanaal), kanaal tussen Hasselt (Overijssel) en de Overijsselse Vecht
Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, een voormalig bedrijf dat in Noord-Oost Overijssel stoomtreinen exploiteerde.